Jiménez Yager ist der Familienname folgender Personen:

 Gloria Jiménez Yager (* um 1960), peruanische Badmintonspielerin, siehe Gloria Jiménez 
 Silvia Jiménez Yager (* um 1965), peruanische Badmintonspielerin, siehe Silvia Jiménez